, un film japonais de Shirō Toyoda sorti en 1937 ;
 Une jeune fille, un film canadien de Catherine Martin sorti en 2013.